

Persone 
René Dary – attore e produttore cinematografico francese
Dary Batista de Oliveira, meglio noto come Dary o Dari – calciatore brasiliano